Tauschwitz ist der Name folgender Orte:

 Tauschwitz (Plauen), Stadtteil von Plauen im Vogtlandkreis, Sachsen
 Tauschwitz (Arzberg), Ortsteil von Arzberg im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Tauschwitz (Kaulsdorf), Ortsteil von Kaulsdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Großtauschwitz, Ortsteil von Altkirchen im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Kleintauschwitz, Ortsteil von Altkirchen im Landkreis Altenburger Land, Thüringen

Tauschwitz ist der Nachname folgender Personen:
 Marion Tauschwitz (* 1953), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Tauschitz